De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1976 werd in januari 1977 gehouden. Voetballer Rob Rensenbrink won deze voetbalprijs voor de eerste keer. De Nederlandse aanvaller was de tweede niet-Belg op rij die de Gouden Schoen in de wacht sleepte.

De prijsuitreiking
Rob Rensenbrink, die in 1976 met Anderlecht de Europacup II veroverd had, werd op voorhand als grote favoriet beschouwd. Hij won de eerste stemronde overtuigend met 219 punten. Dat waren er 166 meer dan Julien Cools en Roger Van Gool.

De tweede stemronde werd gewonnen door Rensenbrinks ploegmaat François Van der Elst, die zo de tweede plaats in de einduitslag bemachtigde. Raoul Lambert van Club Brugge werd tweede in de laatste stemronde en stak zo alsnog zijn ploegmakkers Cools en Van Gool voorbij.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1976